Ел Лимон Реал има више значења:

 Ел Лимон Реал (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон Реал (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику